

Сент-Майкл — місто, штат Аляска
 Сент-Майкл — місто, штат Міннесота
 Сент-Майкл — переписна місцевість, штат Пенсільванія